Интерпрета́ция ( — «разъяснение, истолкование») :

 Интерпретация — общее абстрактное понятие.
 Интерпретация — в литературоведении истолкование текста.
 Интерпретация — в музыковедении истолкование музыкального произведения.
 Интерпретация — в программировании выполнение исходного кода программы.
 Интерпретация — центральный этап «техники психоанализа».
 Интерпретация — в математической логике определении смысла выражений, см. Логика высказываний и Логика первого порядка.

См. также 
 Интерпретатор